Potamothrix är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av František Vejdovský och Mrázek 1903. Potamothrix ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattmaskar
Potamothrix